Dokhar Tsering Wangyal (1697-1763), Tibetaans schrijver en minister (kalön) van 1728-36 en sinds 1751
 Dokhar (kalön) (19e eeuw), Tibetaans minister (kalön) van 1859-1862
Dokhar Ragashar (1902/4 - ?), Tibetaans politicus en militair